SDI:

 Serial Digital Interface — стандарт передачи цифрового видеосигнала для профессионального видеооборудования.
 Single document interface
 Strategic Defense Initiative — «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), более известная как программа «звёздных войн» США.
 Sprachen & Dolmetscher Institut München — Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков.